|-
|  ||  || 5 ianuarie 1994 || Siding Spring || 
|-
| 8202 Gooley ||  || 11 februarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 8203 Jogolehmann ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8204 Takabatake ||  || 8 aprilie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 8205 Van Dijck ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8206 Masayuki ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8207 Suminao ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8208 Volta ||  || 28 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 8209 Toscanelli ||  || 28 februarie 1995 || Sormano || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 8210 NANTEN || 1995 EH || 5 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8211 ||  || 5 martie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 8212 Naoshigetani ||  || 6 martie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 8213 || 1995 FE || 26 martie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8214 Mirellalilli || 1995 FH || 29 martie 1995 || La Silla || 
|-
| 8215 Zanonato || 1995 FZ || 31 martie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8216 Melosh ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8217 Dominikhašek || 1995 HC || 21 aprilie 1995 ||  || , 
|-
| 8218 Hosty || 1996 JH || 8 mai 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8219 || 1996 JL || 10 mai 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 8220 Nanyou ||  || 13 mai 1996 ||  || 
|-
| 8221 La Condamine ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8222 Gellner || 1996 OX || 22 iulie 1996 || Kleť || , 
|-
| 8223 Bradshaw || 1996 PD || 6 august 1996 ||  || 
|-
| 8224 Fultonwright || 1996 PE || 6 august 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 8225 Emerson || 1996 QC || 16 august 1996 || Portimão || , 
|-
| 8226 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 8227 ||  || 8 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 8228 ||  || 22 decembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8229 Kozelský ||  || 28 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 8230 Perona ||  || 8 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 8231 Tetsujiyamada ||  || 6 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 8232 Akiramizuno ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8233 Asada ||  || 5 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8234 Nobeoka ||  || 3 noiembrie 1997 ||  || T. Seki
|-
| 8235 Fragonard || 2096 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8236 Gainsborough || 4040 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8237 Constable || 7581 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8238 Courbet || 4232 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8239 Signac || 1153 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8240 Matisse || 4172 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8241 Agrius ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8242 ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8243 ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8244 Mikolaichuk ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 8245 ||  || 8 septembrie 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8246 Kotov ||  || 20 august 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8247 ||  || 20 septembrie 1979 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8248 Gurzuf ||  || 14 octombrie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8249 Gershwin || 1980 GG || 13 aprilie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8250 Cornell || 1980 RP || 2 septembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8251 Isogai || 1980 VA || 8 noiembrie 1980 || Tōkai || 
|-
| 8252 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8253 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8254 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8255 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8256 Shenzhou ||  || 25 octombrie 1981 ||  || 
|-
| 8257 Andycheng ||  || 28 aprilie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8258 ||  || 15 septembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8259 || 1983 UG || 16 octombrie 1983 || Kleť || 
|-
| 8260 || 1984 SH || 23 septembrie 1984 ||  || 
|-
| 8261 Ceciliejulie || 1985 RD || 11 septembrie 1985 ||  || 
|-
| 8262 Carcich || 1985 RG || 14 septembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8263 || 1986 QT || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8264 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8265 ||  || 1 septembrie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8266 Bertelli || 1986 TC || 1 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 8267 ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8268 Goerdeler ||  || 29 septembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 8269 Calandrelli || 1988 QB || 17 august 1988 ||  || 
|-
| 8270 Winslow || 1989 JF || 2 mai 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8271 || 1989 NY || 2 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8272 || 1989 SG || 24 septembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 8273 Apatheia ||  || 29 noiembrie 1989 || Susono || , T. Furuta
|-
| 8274 Soejima ||  || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 8275 Inca ||  || 11 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8276 Shigei || 1991 FL || 17 martie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 8277 Machu-Picchu ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8278 || 1991 JJ || 4 mai 1991 || Kani || , 
|-
| 8279 Cuzco ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8280 Petergruber ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8281 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8282 Delp ||  || 10 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 8283 || 1991 SV || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8284 Cranach ||  || 8 octombrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 8285 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 8286 Kouji ||  || 8 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8287 ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 8288 ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8289 An-Eefje ||  || 3 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8290 || 1992 NP || 2 iulie 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 8291 Bingham ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8292 ||  || 30 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8293 || 1992 UQ || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 8294 Takayuki ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8295 Toshifukushima ||  || 26 octombrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 8296 Miyama || 1993 AD || 13 ianuarie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 8297 Gérardfaure ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 8298 Loubna ||  || 22 ianuarie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 8299 Téaleoni ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8300 Iga ||  || 9 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-